

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Turza Wielka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny
 Turza Wielka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Turza Wielka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo

Miejscowość na Ukrainie 
 Turza Wielka (ukr. Велика Тур’я) – wieś w rejonie dolińskim obwodu iwanofrankiwskiego

Zobacz też 
 Turza, Turza Mała